Diocesi di Elo in Grecia
 Diocesi di Elo in Spagna